Алекса́ндр Абрамо́вич Бела́вин (род. 28 августа 1942, ) — советский и российский физик-теоретик, известный своим вкладом в теорию струн. Член редколлегии Moscow Mathematical Journal. 22 декабря 2011 года избран членом-корреспондентом РАН. Профессор МФТИ, Независимого московского университета, автор более 80 научных работ и монографий.

Биография 
Родился 28 августа 1942 года в Горьком, в семье инженера Абрама Моисеевича Раппопорта (1919—1985). Отец возглавлял конструкторский отдел на горьковском авиастроительном заводе имени Орджоникидзе, мать преподавала в радиотехническом техникуме.

Образование 
 1967 год — окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ);
 1970 год — окончил аспирантуру МИФИ.

Учёная степень 
 Кандидат физико-математических наук, тема диссертации: «Некоторые вопросы теории слабых взаимодействий элементарных частиц»;
 1977 год — доктор физико-математических наук, тема диссертации: «Калибровочная инвариантность, инстантоны и проблема невылетания кварков».

Работа 
 В 1970 году начал работать в Горьковском государственном университете.
 С 1976 года — в Институте теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН.
 С 2004 года — главный научный сотрудник, заведующий сектором квантовой теории поля в Институте теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН.
 22 декабря 2011 года — был избран членом-корреспондентом РАН по Отделению физических наук, специализация — «ядерная физика».

Вероисповедание 
 Тайно принял православное крещение от отца Александра Меня.

Общественная позиция 
В феврале 2022 подписал открытое письмо российских учёных с осуждением вторжения России на Украину.

Награды 
 2005 Премия Гумбольдта
 2007 Премия имени И. Я. Померанчука.
 2011 Премия Ларса Онзагера, вместе с А. М. Поляковым и Александром Замолодчиковым за создание конформной теории поля.
 2023 Золотая медаль имени Л. Д. Ландау — за цикл работ в области теоретической и математической физики, включая квантовую теорию поля

Примечания

Ссылки 
 
 Информационная система «Архивы РАН»
 
 Мы увидели ёжиков на даче и открыли инстантон (интервью порталу «Православие и мир»)

Физики СССР
Физики России
Выпускники МИФИ
Преподаватели Московского физико-технического института
Лауреаты премии имени И. Я. Померанчука
Преподаватели Нижегородского государственного университета
Лауреаты премии Ларса Онзагера
Преподаватели Независимого московского университета
Лауреаты премии Гумбольдта
Сотрудники Института теоретической физики имени Л. Д. Ландау РАН
Сотрудники ИППИ РАН
Награждённые Золотой медалью имени Л. Д. Ландау